Die Pariser Trilogie erschien 1981 erstmals auf Deutsch, wurde 2014 neu aufgelegt und umfasst folgende Werke von Patrick Modiano:

 Abendgesellschaft (Modiano)
 Außenbezirke (Modiano)
 Familienstammbuch (Modiano)